Latvijas Virslīga – najwyższa klasa rozgrywkowa w hokeju na lodzie na Łotwie.

Historia 
Na Łotwie rozgrywki noszą także nazwę „Latvijas atklātais čempionāts hokejā” (Łotewskie otwarte mistrzostwa w hokeju na lodzie). Ze względu na sponsora tytularnego rozgrywek (firmę Samsung) od 2006 liga nosiła nazwę „Samsung Premjerlīga”, a od 2017 jako „Optibet hokeja līga”.

W sezonach 2003/04 - 2011/12 w rozgrywkach uczestniczyła drużyna z Litwy, zaś w sezonie 2007/08 występowała także drużyna z Estonii.

Przez lata w rozgrywkach mistrzowskich Łotwy nie uczestniczyła drużyna Dinamo Ryga, która w 2008 przystąpiła do rosyjskich rozgrywek KHL. Po jej wycofaniu z tych rozgrywek w 2022 została przyjęta ponownie do ligi narodowej. Do sezonu 2022/2023 przystąpiło dziewięć zespołów, w tym trzy litewskie.

Edycje

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Optibet hokeja līga

Hokej na lodzie na Łotwie
Hokejowe rozgrywki klubowe w Europie
Międzynarodowe rozgrywki klubowe w hokeju na lodzie
Pierwszy poziom rozgrywek hokeja na lodzie